La liste Swadesh comporte 207 mots en français et en anglais, accompagnés d'une colonne prononciation utilisant l'alphabet phonétique international.

Présentation

Liste

Orthographe 
Lorsque les mots ont des formes multiples (conjugaison des verbes, accords en genre ou en nombre, déclinaisons), l'orthographe retenue est la suivante :
 verbes : infinitif
 autres mots : neutre ou masculin, singulier, nominatif (sujet)
Pour les cas particuliers (pas d'infinitif, nom féminin, nom toujours au pluriel par exemple), c'est la forme la plus simple qui est utilisée.

Prononciation 
La prononciation indiquée est celle du Royaume-Uni. Son but est de représenter la prononciation la plus généralement considérée comme correcte, souvent reflétée par les grands médias nationaux. Selon les locuteurs et les régions, la prononciation réellement pratiquée peut varier de façon plus ou moins importante. La prononciation d'Amérique du Nord est souvent différente de celle présentée dans le tableau.

Notes et références

Voir aussi

Bibliographie 
 Dictionnaire français-anglais / anglais-français, Robert & Collins, Glasgow, Paris - 
 Les langages de l'humanité (Michel Malherbe), Robert Laffont, Paris 1995 -

Articles connexes 
 Anglais
  :en:International Phonetic Alphabet for English

Liens externes 
  Dictionnaires d'anglais (Lexilogos)
  Wiktionnaire : Liste Swadesh
  Vikivortaro : Listo Swadesh (Angla)
  Wiktionary anglais

Anglais
Langue anglaise